Das Tesla Model Y ist ein batterieelektrisch angetriebener SUV-Crossover des US-amerikanischen Herstellers Tesla.

Geschichte 
Erste Ankündigungen zum Fahrzeug gab es Mitte 2017. Am 15. März 2019 wurde es im Detail der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das Model Y wird seit Januar 2020 in der Tesla Factory in Fremont produziert. Die ersten Auslieferungen in den USA erfolgten am 13. März 2020.
Insbesondere in den ersten Monaten wurden einige Unzulänglichkeiten bei der Verarbeitung bekannt.
Seit Januar 2021 wird das Fahrzeug auch an Teslas chinesischem Produktionsstandort in Shanghai hergestellt.

Für den europäischen Markt sollte das Model Y ab Mitte 2021 in der Gigafactory Berlin-Brandenburg produziert werden. Als erstes soll die Long-Range-Variante mit 540 km Reichweite nach WLTP ab 60.650 Euro vor Förderung erhältlich sein. Jedoch wurde Ende April 2021 bekanntgegeben, dass sich der Produktionsstart auf Ende des Jahres verzögert. Dadurch wurde auch die Angabe zur voraussichtlichen Auslieferung des Model Y auf der deutschen Website zu „Ende 2021“ verändert.

Im August 2021 wurden die ersten Model Y in Europa ausgeliefert. Diese Fahrzeuge stammen aus chinesischer Produktion.

Wie im August 2020 angekündigt, verwendet Tesla seit Januar des Jahres 2021 in den USA für die hintere Bodengruppe eine 2019 patentierte Maschine, die dieses Teil aus einem Stück gießt, statt mehrere Teile zusammenzufügen. Wegen der Größe der Maschine wurde die Halle um diese herum gebaut.

Technik 
Das Model Y basiert zu großen Teilen auf dem Model 3, ist aber ungefähr 10 Prozent größer und bietet optional bis zu sieben Sitzplätze. Im Gegensatz zum Model 3 soll es durch vereinfachte Verkabelung einfacher und preiswerter zu fertigen sein. Durch die große, elektrisch öffnende Heckklappe und eine niedrige Ladekante bietet das Model Y einen besseren Zugriff auf den Kofferraum.

Das Tesla Model Y ist das erste Modell von Tesla, das über ein Wärmepumpensystem zum Heizen des Fahrzeugs verfügt. Sie ist bei allen Varianten des Model Y in der Standardausführung dabei. Eine Anhängerkupplung wird ebenfalls für alle verfügbaren Modelle zur Nachrüstung angeboten, die Anhängelast ist mit bis zu 1600 kg angegeben.

Dadurch, dass das Model Y 19 cm höher ist als das Model 3, liegt nach Tests der Zeit online der Bedarf an elektrischer Energie etwa 20 % höher als beim Model 3.

Sicherheit 
Im Sommer 2022 wurde ein in Deutschland produziertes Model Y vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Es erhielt fünf von fünf möglichen Sternen. Das Model Y erhielt dabei die bisher höchste vergebene Gesamtbewertung aller seit Einführung des strengeren Testprotokolls (Mitte 2020) getesteten Fahrzeuge.

Technische Daten 

Allen Versionen gemeinsam:

 Strömungswiderstandsbeiwert (cw): 0,23
 Kofferraum vorne und hinten
 Sonnenverglasung im Fondbereich
 Glasdach
 Gegen Aufpreis Ausstattung für erweiterten Autopiloten (EAP) sowie für autonomes Fahren (FSD)
 Gegen Aufpreis als Siebensitzer lieferbar (nicht in Deutschland verfügbar)
 Anhängerkupplung bei jedem Modell nachrüstbar

Auslieferungen

Zulassungszahlen in Deutschland 
Im August 2021 wurden die ersten Model Y in Deutschland zugelassen. Die Jahresbilanz des Kraftfahrt-Bundesamts nannte 4.400 neu zugelassene Model Y im Jahr 2021. Diese verfügten, bis auf eines, über Allradantrieb (Dual Motor und Performance). Im Jahr 2022 waren es 34.426 neu zugelassene Model Y. Davon hatten 98,2 % Allradantrieb und 1,8 % Hinterradantrieb.

Zulassungszahlen in der Schweiz 
4.928 Model Y wurden 2022 in der Schweiz zugelassen, womit es in jenem Jahr das meistverkaufte Auto in der Schweiz war.

Weblinks 

 Model Y auf der Tesla-Website

Einzelnachweise 

Elektroautomodell
Kombilimousine